Osoby o tym nazwisku:
 Alik Arrakelian – ormiański piłkarz
 Ararat Arrakelian – ormiański piłkarz